Río Svir, un rio de Rusia
 9M119 Svir, un misil antitanque